Ombos (řecky Ὄμβος; ze staroegyptského nb(y)t) může označovat dvě města:

 dnešní Nakádu
 dnešní Kom Ombo